Jill Kassidy (Dallas, Texas, 18 de fevereiro de 1997) é uma atriz pornográfica e modelo erótica norte-americana.

Biografia
Nascido em Dallas, no estado de Texas. Depois de terminar o colegial, onde era uma líder de torcida, ela se mudou para San Antonio para começar seus estudos universitarios. Depois de um breve trabalho como garçonete, foi descoberta por um agente, que conseguiu um contrato exclusivo com a agência de modelos LA Direct Models.

Kassidy deixou seu Texas natal e mudou-se para Los Angeles, onde ele entrou na indústria pornográfica no verão de 2016, aos 20 anos de idade. Seu primeiro filme foi Amateurs Wanted 7. para o estudo Net Video Girls.

Como atriz, ela já trabalhou para empresas de produção, tais como Kick Ass Pictures, Brazzers, Reality Kings, Zero Tolerance, Digital Playground, Evil Angel, New Sensations, Elegant Angel, Jules Jordan Video, Naughty America, Wicked o Girlfriends Films.

Em 2018 ela ganhou o Prêmio AVN de Best New Starlet. Nesse mesmo ano ganhou relevância por seu trabalho no filme Half His - Age A Teenage Tragedy, pelo qual recebeu várias indicações ao AVN, como Melhor Atriz e Melhor cena de sexo de boy/girl, e melhor atriz protagonista no XBIZ.

Ele filmou mais de 160 filmes como atriz.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos